Лорх — многозначный термин:
 Топонимы ():
 Лорх (Вюртемберг) (Württemberg)
 Лорх (Райнгау) (Rheingau)
Фамилия
 Лорх, Александр Георгиевич (1889 — 1980) — советский селекционер, доктор сельскохозяйственных наук, научный сотрудник ИОХАН.
 Лорх (сорт картофеля) — сорт картофеля, выведенный П. С. Гусевым и А. Г. Лорхом